Steinbrücke bezeichnet:

 eine Brücke aus Stein, siehe Brücke#Steinbrücke
 Steinbrücke (Quedlinburg), eine Brücke in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Steinbrücke (Schwaz), eine Brücke über den Inn in Schwaz, Tirol
 Steinbrücke (Skopje), eine Brücke über den Vardar in Skopje, Mazedonien

Siehe auch:
 Steinbrücken
 Steinbrügge